
Termin -{RCC}- ima više značenja.

 XRCC1, protein
 Revolucionarni komandni savjet (Irak)